Calotrachytes är ett släkte av spindeldjur. Calotrachytes ingår i familjen Polyaspidae. 

Calotrachytes är enda släktet i familjen Polyaspidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Calotrachytes